Успенська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Успенська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Успенська волость — Дорогобузького повіту Смоленської губернії.